Survivor in Love () é o segundo álbum de Baltimora, lançado em 1987 pela gravadora EMI.

O álbum contém três singles. O primeiro single, "Key Key Karimba", foi o single de maior sucesso do álbum, sendo o único single desse álbum a entrar na parada musical de um país, a Itália, na posição número 40. Os outros dois singles, "Global Love" que contem a participação da cantora Linda Wesley, e "Call Me in the Heart of the Night", não conseguiram sucesso.

Em 2006, o álbum foi relançado não oficialmente e apenas 1000 cópias foram impressas.

Faixas 

Edição de 2006

Álbuns de 1987
Álbuns de Baltimora